Rosenfeld steht für:
 Rosenfeld (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Burg Rosenfeld, abgegangene Burg in Rosenfeld, Baden-Württenburg
 Kloster Rosenfeld, Benediktinerabtei in Harsefeld, Niedersachsen, siehe Kloster Harsefeld
 Birkenau und Rosenfeld, französischer Film von Marceline Loridan-Ivens (2002)
 Czekelius von Rosenfeld, Adelsgeschlecht aus Siebenbürgen

Rosenfeld ist der Name folgender Ort:
 Rosenfeld, Stadt in Baden-Württemberg
 Rosenfeld (Beilrode), Dorf in Sachsen
 Rosenfeld (Gemeinde Melk), Ortschaft und Katastralgemeinde von Melk, Niederösterreich
 Rosenfeld (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Rosenfeld, Dorf in Rastorf, Schleswig-Holstein
 Rosenfeld, Ortsteil von Hohenthurm von Landsberg, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Rosenfeldt
 Rosenfelder
 Rosenfield